Helmut Hilpert ist der Name folgender Personen:

*Helmut Hilpert (Pianist) (1923–1942), österreichischer Pianist
Helmut Hilpert (Fußballspieler) (1937–1997), deutscher Fußballspieler